CNB o Club Natació Badalona, club esportiu de la ciutat de Badalona, en el que es practica natació, waterpolo, patí de vela, windsurf, activitats subaquàtiques, triatló, bàsquet i rem 
 CNB o Club Natació Banyoles, entitat social i esportiva del Pla de l'Estany
 CNB o Club Natació Barcelona, club poliesportiu de la ciutat de Barcelona, fundat el 1907 destacat en natació i waterpolo
 CNB, cosmic neutrino background  o fons còsmic de neutrins , radiació de fons de partícules composta per neutrins 
 CNB o Comitè Nacional Bretó, cos legislatiu bretó constituït el 1940